Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1972 — 10-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 29 октября 1972 года по 31 января 1973 года. Трофей впервые завоевал гондурасский клуб «Олимпия».

Зональный турнир 

Большая часть результатов зонального турнира неизвестна, среди выбывших участников розыгрыша - мексиканская «Америка», никарагуанская «Санта Сесилия» и панамский «Unión Española», неизвестно участвовали ли клубы из Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы и США.

Североамериканская зона

Финальный раунд

Центральноамериканская зона 

Победителем зоны стала гондурасская Олимпия.

Карибская зона 

Среди выбывших клубов были - гаитянские «Эйгл Нуар» и «Don Bosco FC», суринамский «Трансвааль»

Победителем зоны стал суринамский «Робингуд».

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1972
1972 год в футболе
1973 год в футболе